Кильписъярви () — финляндский топоним:
 Кильписъярви — озеро на севере Финляндии
 Кильписъярви — деревня на севере Финляндии